Biskupství plzeňské má více významů:
 Diecéze plzeňská – správní obvod katolické církve
 Biskupství plzeňské (katolický úřad) – úřad katolického biskupa a úřednictvo spravující diecézi, tento význam je nyní začleněn do článku o katolické diecézi
 Biskupská rezidence v Plzni (katolická) – budova, kde sídlí katolický biskupský úřad, na adrese náměstí Republiky 234/35, Plzeň 3 - Vnitřní Město

 Plzeňská diecéze Církve československé husitské – správní obvod husitské církve
 Biskupská rezidence v Plzni (husitská) – budova, kde sídlí katolický biskupský úřad, na adrese Husova 314/1, Plzeň 3 - Jižní Předměstí

Reference